Миннесота может означать:

 Миннесота — штат в США.
 Миннесота — река на территории США.
 Миннесота-Сити — город в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Миннесота — российский фильм 2009 года.